Джордано Аббондати (; 29 мая 1948 года, Милан, Италия — 21 апреля 2005 года, Лондон, Великобритания) — фигурист из Италии, участник зимних Олимпийских игр 1964 и 1968 года, семикратный чемпион Италии 1961—1966, 1968 годов в мужском одиночном катании.

Джордано Аббондати закончил спортивные выступления в 1968 году, работал в медицине. Был в течение многих лет судьёй на международных соревнованиях. Он женился на коллеге, судье из Финляндии Хели Райнесало и в 1974 году переехал в Хельсинки. Позднее вместе с женой и двумя детьми переехал в Лондон, где работал консультантом анестезиологом в госпитале. Умер в 2005 году.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968

Ссылки 
 

Фигуристы Италии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года